De Grand Prix-wegrace van Catalonië 1997 was de dertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1997. De race werd verreden op 14 september 1997 op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona, Spanje.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1997
Catalonië